Matti Julita est un nom pouvant désigner:

 (né en 1932), lutteur olympique finno-canadien
 (né en 1943), mathématicien et professeur finlandais

Voir aussi

Julita, Matti